Balaur (dinosauriër)
 Balaur (mythisch dier)